Wielki Meczet w Agadezie
 Wielki Meczet w Agrze
 Wielki Meczet w Aleppo
 Wielki Meczet w Algierze
 Wielki Meczet w Al-Kufie
 Wielki Meczet w Bani
 Wielki Meczet w Bobo-Dioulasso
 Wielki Meczet w Bursie
 Wielki Meczet Chanów
 Wielki Meczet w Delhi
 Wielki meczet i szpital Divriği
 Wielki Meczet w Dubaju
 Wielki Meczet w Dżenne
 Wielki Meczet w Fatehpur Sikri
 Wielki Meczet w Gazie
 Wielki Meczet w Heracie
 Wielki Meczet w Isfahanie
 Wielki Meczet w Jazdzie
 Wielki Meczet w Kairuanie
 Wielki Meczet w Kilwa Kisiwani
 Wielki Meczet w Kuwejcie
 Wielki Meczet w Medanie
 Wielki Meczet w Mekce
 Wielki Meczet w Meknesie
 Wielki Meczet w Monastyrze
 Wielki Meczet w Mopti
 Wielki Meczet Omara
 Wielki Meczet Piątkowy w Moroni
 Wielki Meczet w Paryżu
 Wielki Meczet w Rzymie
 Wielki Meczet w Safakisie
 Wielki Meczet w Sali
 Wielki Meczet w Sanie
 Wielki Meczet Sułtana Kabusa
 Wielki Meczet w Susie
 Wielki Meczet Szejka Zajida
 Wielki Meczet w Tajpej
 Wielki Meczet w Toubie
 Wielki Meczet w Trypolisie
 Wielki Meczet w Wagadugu
 Wielki Meczet w Xi’an

Zobacz też 
 Meczet Piątkowy